Nagari Koto Baru (Kubung), een plaats in Indonesië
Nagari Koto Baru (Baso), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing